Pulaski é o nome de diversos condados dos Estados Unidos:
Condado de Pulaski (Arkansas)
Condado de Pulaski (Geórgia)
Condado de Pulaski (Illinois)
Condado de Pulaski (Indiana)
Condado de Pulaski (Kentucky)
Condado de Pulaski (Missouri)
Condado de Pulaski (Virgínia)

Desambiguações de topônimos